Открытый чемпионат Катара 2009 — 17-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в катарском городе Доха, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Открытый чемпионат Катара по теннису среди мужчин
 Мировой тур ATP 2009
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Катар
Теннис
Январь 2009 года
2009